A601 oder A 601 steht für:
 Autobahn 601, belgische Autobahn
 Monge (A601), Aufklärungsschiff der französischen Marine

A601